1962 Голяма награда на Франция е 12-о за Голямата награда на Франция и четвърти кръг от сезон 1962 във Формула 1, провежда се на 8 юли 1962 година на пистата Руан близо до град Руан, Франция.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Франция